Carlos Torres (astronoom), Chileens astronoom
Carlos Torres (coureur), Portugees autocoureur
Carlos Alberto Torres (1944), Braziliaans voetballer en voetbalcoach
Carlos Alfredo Torres (1994), Venezolaans voetballer 
Carlos Ariel Torres (1977), Chileens voetballer
Carlos Antonio Torres (1966), Peruviaans voetballer
Carlos Leonel Torres (1994), Argentijns voetballer
Carlos Luis Torres (1968), Paraguayaans voetballer 
Carlos Torres Barallobre (1934), Spaans voetballer 
Carlos Torres Garcés (1951), Ecuadoraans voetballer en voetbalcoach
Carlos Torres Núñez (1970), Paraguayaans voetbalscheidsrechter
Carlos Torres (wielrenner) (1993), Venezolaans wielrenner